Plittersdorf steht für:

 Plittersdorf (Bonn), Stadtteil des Stadtbezirks Bad Godesberg, kreisfreie Stadt Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Plittersdorf (Lind), Ortsteil der Gemeinde Lind, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Plittersdorf (Rastatt), Stadtteil der Kreisstadt Rastatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

 Plittersdorf-Klasse, Arbeitsschifftyp

Siehe auch:
 Blittersdorf
 Blittersdorff